Le père Alfred Bour (Bitche, 5 août 1943 - Montluçon, 24 septembre 2021) est un prêtre français, Missionnaire du Sacré-Cœur d'Issoudun, et militant de la non-violence.

Travail pour la paix et la non-violence
Il a été président de la branche française du Mouvement international de la Réconciliation de 1992 à 1994.
Il a ensuite été appelé au Rwanda pour former à la non-violence évangélique active dans les années qui ont suivi le génocide dans ce pays. Il a ainsi travaillé douze années à Butaré à la demande de Mgr Gahamanyi et Mgr Rukamba, évêque de ce diocèse.
Il est décédé du covid à l'hôpital de Montluçon le 24 septembre 2021 et il a été enterré le 29 septembre à Lambach.

Œuvres
Carlos Mesters, La Mission du peuple qui souffre : la non-violence des pauvres dans les quatre chants d'Isaïe, Paris : Éd. du Cerf, 1984, trad. par Alfred Bour et Solange Fernex.
Alfred Bour, Oser la non-violence active. Une force au service de la paix : manuel pédagogique, Butare (Rwanda), Service d'Animation Théologique (SAT), 1998.
Alfred Bour, Jésus, mon cri, Paris, Terre d'espérance, 2013.

Personnalité du christianisme et de la non-violence